

Бабатай — станційне селище, Аршалинський район, Акмолинська область
 Бабатай — село, Темірський район, Актюбинська область

Бабатай — назва села Болотного Джанкойського району Автономної Республіки Крим до 1945 року